

Patronyme 

 Marguerite de Fiennes (v. 1269-1333), noble anglaise ;
 Robert de Fiennes (v. 1308-v. 1385),  Connétable de France ;
 James Fiennes (1395-1450),  baron Saye and Sele ;
 James Fiennes (2e vicomte Saye et Sele) (1602-1674),  vicomte Saye et Sele ;  baron Saye et Sele ;
 Nathaniel Fiennes (1608-1669), colonel parlementaire de la Première Révolution anglaise ;
 Celia Fiennes (1662-1741), voyageuse anglaise ;
 Jean Désiré de Fiennes (1800-1879), peintre belge ;
 Charles de Matharel de Fiennes (1814-1890), critique dramatique et dramaturge français ;
 Henry Leopold de Fiennes (1898-1985), réalisateur et producteur américain ;
 Ranulph Twisleton-Wykeham-Fiennes (1944-), explorateur polaire et écrivain britannique,  baron Banbury ; 
 Ginny Fiennes (1947-2004), son épouse, exploratrice polaire ;
 Ralph Fiennes (1962-), acteur, réalisateur et producteur de cinéma britannico-serbe ;
 Martha Fiennes (1964-), réalisatrice, scénariste, et productrice britannique ;
 Magnus Fiennes (1965-), compositeur britannique ;
 Sophie Fiennes (1967-), réalisatrice britannique de cinéma et de documentaires ;
 Joseph Fiennes (1970-), acteur britannique ;
 Hero Fiennes-Tiffin (1997-), acteur et mannequin britannique.

Toponyme 

 Fiennes, commune française du Pas-de-Calais.

Autres 
 Société de Fiennes, compagnie minière française.
  (1384-1449)
  (1415-1483),  baron Dacre
  (1472-1534),  baron Dacre
  (1495-1531)
 Thomas Fiennes (1515-1541),  baron Dacre marié à 
  (1541-1612),  baron Dacre
 Gregory Fiennes (1539-1594),  baron Dacre
  (1557-1613),  baron Saye et Sele
 William Fiennes (1582-1662),  vicomte Saye et Sele ;  baron Saye et Sele
 
 Frederick Benjamin Twisleton-Wykeham-Fiennes (1799-1887),  baron Saye et Sele
 , (1831-1870)
 , (1834-1923)
  (1906-1985)
  (1858-1937),  baron Saye et Sele
  (1926-2011), Doyen de Lincoln
  (1920-),  baron Saye et Sele
  (1961-)
  (1970-)
  (1864-1943),  baron Banbury
 , (1902-1998)
  (1907-1994), magnat des affaires
  (1933-2004), photographe ARTICLES ?-- >